Флажо́к — небольшой флаг:
 Флажок — небольшое знамя в коннице войска, флажок на копье.
 Флажок — изделие, метеорологический прибор для измерения направления ветра или декоративный аксессуар.
 Флажок — элемент интерфейса программ.
 Флажок — элемент силовой гимнастики.